Pulqueria puede hacer referencia a:
 
 Pulqueria, o santa Pulqueria, emperatriz bizantina;
 Pulqueria (hija de Teodosio I), tía de la anterior; o
 La Pulquería, grupo musical.
 Pulquería, Lugar donde se vende Pulque.